Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Newcombe e Tony Roche che hanno battuto in finale Andrés Gimeno e Roger Taylor 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (secondo turno)
 John Newcombe /  Tony Roche (Campioni)

 Arthur Ashe /  Dennis Ralston (quarti di finale)
 Roy Emerson /  Rod Laver (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1971